Sansac kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Sansac-de-Marmiesse, departementet Cantal i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Sansac-Veinazès, departementet Cantal i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,